Барва з позамежжя світу:

 Барва з позамежжя світу — повість американського письменника Говарда Філліпса Лавкрафта, написана у березні 1927 року.
 Барва з позамежжя світу (фільм) — американський науково-фантастичний фільм жахів, знятий у 2019 році.